Garrobo puede referirse a:

 el nombre común de la iguana Ctenosaura similis; o
 el nombre común de la planta Ceratonia siliqua.